EBA puede hacer referencia a:
 Autoridad Bancaria Europea (EBA): Autoridad bancaria de la Unión Europea.
 Eastern Basketball Association, antigua denominación de la Continental Basketball Association.
 Euro Banking Association, foro de la industria europea.
 Liga EBA, Liga Española de Baloncesto Amateur.
 Èbà, preparación culinaria tradicional de Nigeria.